Ранчо ел Месон има више значења:

 Ранчо ел Месон (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Месон (Калимаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ел Месон (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику